Национальное Первенство Хорватии по баскетболу (Hrvatski telekom Premijer liga) — мужская профессиональная баскетбольная лига Хорватии. Первый турнир стартовал сразу после распада Югославии, в 1991 году. Особенностью национального первенства Хорватии является тот факт, что сильнейшие команды страны параллельно с участием в национальном чемпионате выступают в международной Адриатической лиге.

Чемпионы 
Самой титулованной командой хорватского первенства является загребская «Цибона», победившая в 19 чемпионатах из 28. Четырежды чемпионом становилась команда «Цедевита» (5 сезонов подряд), дважды — «Задар», по разу в первенстве побеждали клубы «Загреб» и «Сплит».

Сезон 2016—2017 
В этом сезоне система розыгрыша претерпела радикальные изменения, команды, участвующие в Адриатической лиге теперь не освобождались от участия в регулярном первенстве. Был отменён «раунд чемпионов», вместо этого восемь лучших команд регулярного первенства выходили в плей-офф.

Таким образом с учётом трёх команд Адриатической лиги в регулярном первенстве сыграло не 11, а 14 команд. Состав участников изменился на одну команду — место вылетевшей из лиги Каштелы заняла команда Хермес Аналитика, ставшая уже четвёртым столичным клубом дивизиона.

Регулярный турнир

Плей-офф

Сезон 2015—2016 
В этом сезоне в Адриатической лиге вновь играют те же три хорватских клуба, что и в прошлом — в сезоне 2015/2016 Адриатической лиги выступают Цедевита, Цибона и Задар.

Регулярное первенство по сравнению с прошлым сезоном было расширено с 10 до 11 команд, поэтому высшую лигу не покинул никто, а к числу участников добавился сильнейший клуб лиги А-2 Шкрлево из одноимённого посёлка. Таким образом, в регулярном чемпионате Хорватии сыграли 11 команд в двухкруговом турнире:

Регулярный турнир 

5 сильнейших команд регулярного чемпионата вместе с 3 представителями страны в Адриатической лиге образовали «раунд чемпионов», прочие сыграли в турнире за 9-14 места, борясь за право остаться в Лиге на будущий сезон.

Раунд чемпионов

За 9-14 места 

По итогам турнира команда Каштела покинула лигу, её место в сезоне 2016/2017 займёт клуб Хермес-Аналитика (Загреб).

Плей-офф

Сезон 2014—2015 
В этом сезоне в Адриатической лиге вновь играли те же три хорватских клуба, что и в прошлом — в сезоне 2014/2015 Адриатической лиги выступали Цедевита, Цибона и Задар, причём Цедевита заняли второе место.

В регулярном первенстве по сравнению с прошлым сезоном произошли изменения в составе: команды Крижевцы и Джуро Джакович (Славонски-Брод) снялись с турнира по финансовым соображениям. Их место заняли две сильнейшие команды лиги A-2 Каштела из одноимённого города и Горица (Велика-Горица). Кроме того команда Дарда, ранее базировавшаяся в пригороде Осиека Дарде, после прошлогоднего банкротства клуба из Осиека Осьечки Сокол переехала в Осиек и сменила название на Вриедноснице (Осиек). Таким образом, в регулярном чемпионате Хорватии сыграли 10 команд в двухкруговом турнире:

Регулярный турнир 

5 сильнейших команд регулярного чемпионата вместе с 3 представителями страны в Адриатической лиге образовали «раунд чемпионов», прочие сыграли в турнире за 9-13 места, борясь за право остаться в Лиге на будущий сезон.

Раунд чемпионов

За 9-13 места

Плей-офф

Сезон 2013—2014 
В этом сезоне в Адриатической лиге вновь выступало три хорватских клуба — в сезоне 2013/2014 Адриатической лиги сыграли Цибона, Цедевита и Задар; причём Цибона стала чемпионом, а Цедевита — финалистом.

По итогам прошлого розыгрыша турнира за 9-14 места занявшая последнее место команда Дубровник покинула сильнейший дивизион. Её место заняла команда Шибеник, чемпион лиги А-2. Кроме того, с турнира по финансовым причинам снялась команда Осьечки Сокол. Таким образом, в регулярном чемпионате Хорватии сыграли 10 команд в двухкруговом турнире:

Регулярный турнир 

5 сильнейших команд регулярного чемпионата вместе с 3 представителями страны в Адриатической лиге образовали «раунд чемпионов», прочие сыграли в турнире за 9-13 места, борясь за право остаться в Лиге на будущий сезон.

Раунд чемпионов

За 9-13 места 

Чемпион лиги A-2 команда Каштела из одноимённого города вышла в лигу A-1. Вторая по силе команда А-2 Горица (Велика-Горица) играла два стыковых поединка за ещё одну путёвку с последней командой первой лиги Джуро Джакович (Славонски-Брод) и уступила ей, но поскольку позднее клуб из Славонски-Брода снялся с турнира по финансовым соображениям также вышла в сильнейший дивизион.

Плей-офф 

Цедевита впервые в истории стала чемпионом Хорватии, взяв таким образом реванш за поражение от Цибоны в финале Адриатической лиги.

Сезон 2012—2013 
Благодаря успешному выступлению в Адриатической лиге в сезоне 2011/2012 (Цедевита, в частности, вышла в финал, где уступила израильскому Маккаби) национальный коэффициент Хорватии в Лиге повысился и Хорватия получила право выставить в лиге 4 команды в сезоне 2012/2013. Таким образом, в регулярном сезоне Адриатической лиги сыграли все 4 полуфиналиста Чемпионата Хорватии 2011/2012: Цибона, Цедевита, Задар и Сплит.

По итогам прошлого розыгрыша турнира за 9-14 места занявшая последнее место команда Соник-Пунтамика покинула сильнейший дивизион. Её место заняла команда Осьечки Сокол (Осиек). Таким образом, в регулярном чемпионате Хорватии сыграли 10 команд в двухкруговом турнире:

Регулярный турнир 

4 сильнейшие команды регулярного чемпионата вместе с 4 представителями страны в Адриатической лиге образовали «раунд чемпионов», прочие сыграли в турнире за 9-14 места, борясь за право остаться в Лиге на будущий сезон.

Раунд чемпионов

За 9-14 места 

Команда Дубровник, заняв последнее место, выбыла из сильнейшего дивизиона, её место в сезоне 2013/2014 займёт баскетбольный клуб Шибеник, чемпион лиги А-2. Команда Крижевцы, занявшая предпоследнее место, играла стыковые матчи со второй по силе командой А-2 Шкрлево и, выиграв оба стыковых поединка, сохранила место в лиге А-1.

Плей-офф

Сезон 2011—2012 
Три сильнейшие команды Хорватии по итогам чемпионата 2010—2011 Загреб, Цедевита и Цибона не участвовали в регулярном первенстве Хорватии, выступая вместо этого в первенстве Адриатической лиги. В регулярном турнире Чемпионате Хорватии участвовали 11 команд, игравших по 20 матчей в два круга.

Шесть слабейших команд регулярного турнира играли двухкруговой турнир за 9-14 места, слабейшая команда, которой стала Соник-Пунтамика (Задар) опустилась в лигу A2, на её место пришёл чемпион лиги A2 Осьечки Сокол (Осиек).

Пять сильнейших команд регулярного турнира вместе с тремя хорватскими представителями Адриатической лиги на втором этапе образовали «раунд чемпионов». На этом этапе команды также играли в два круга (по 14 встреч каждая). Четыре сильнейшие вышли в решающую стадию плей-офф, на которой игрались полуфиналы в сериях до 2 побед и финал в серии до 3 побед. В финале Цибона победила Цедевиту со счётом 3:1, завоевав свой 17-ый титул.

Итоги регулярного турнира в сезоне 2011/2012:

 Задар (Задар)
 Джолли (Шибеник)
 Сплит (Сплит)
 Забок (Забок)
 Джуро Джакович (Славонски-Брод)
 Алкар (Синь)
 Дарда
 Соник-Пунтамика (Задар)
 Крижевцы
 Кварнер 2010 (Риека)
 Дубровник

По итогам двухкругового турнира за 9-14 места команды расположились следующим образом:

 9. Крижевцы
 10. Алкар
 11. Кварнер 2010
 12. Дарда
 13. Дубровник
 14. Соник-Пунтамика

Итоги «раунда чемпионов»:

 Цибона
 Цедевита
 Сплит
 Задар
 Загреб
 Джуро Джакович
 Джолли
 Забок

Полуфиналы:

 Цибона — Задар 2:0
 Цедевита — Сплит 2:1

Финал:

 Цибона — Цедевита 3:1

Примечания

См. также 
 Чемпионат Хорватии по баскетболу среди женщин

Ссылки 
 Веб-сайт Лиги

Национальные баскетбольные чемпионаты
Соревнования по баскетболу в Хорватии
Чемпионаты Хорватии